Алекса́ндр Алекса́ндрович Пу́шкин: Пушкин, Александр Александрович (1833—1914) — русский генерал, сын Александра Сергеевича Пушкина.
 Пушкин, Александр Александрович (1863—1916) — бронницкий уездный предводитель дворянства, камергер.
 Пушкин, Александр Александрович (род. 1942) — меценат и общественный деятель, праправнук Александра Сергеевича Пушкина, последний прямой потомок поэта по мужской линии.